Бдолах (смола) — ароматическая смола кустарника с тем же названием.
 Бдолах (камень) — обобщённое название блестящих драгоценных камней, как например перл, карбункул, кристалл и др.
 Бдолах (Газа) — бывшее израильское поселение в секторе Газа.

Примечания